Berenguela de Portugal (Coímbra, 1198-Ringsted, 27 de marzo de 1221) fue una infanta de Portugal y reina consorte de Dinamarca, hija del rey Sancho I de Portugal y de la infanta Dulce de Aragón. Fue la segunda esposa del rey Valdemar II de Dinamarca. Esta unión representó uno de los primeros intentos de establecer alianzas entre países distantes entre sí, y resultó ser un éxito, ya que esta unión resultó en tres futuros reyes de Dinamarca: los príncipes Erico, Abel y Cristóbal.

Primeros años 
Tenía una hermana gemela, la infanta Blanca. Nunca llegó a conocer a su madre, ya que la pareja sería la última a la que Dulce daría a luz, muriendo poco después.

Se emparentaba con Berenguela de Navarra, reina de Inglaterra, y con el rey Felipe II Augusto de Francia.

La voluntad de Sancho I 
El 26 de marzo de 1211, falleció en Coímbra Sancho I; Berenguela aún no cumplía los 13 años. Su testamento, en octubre de 1209, quedó claro que compartían sus mayores porciones del heredero, Alfonso II de Portugal, y sus hermanas Teresa, Sancha y Mafalda, legadas a las tres, bajo el título de reinas, la posesión de algunos castillos en el centro del país - Montemor-o-Velho, Seia y Alenquer -, con sus respectivos pueblos, mandatos, alcaldes e ingresos). La propia Berenguela fue tratada como una reina, como todas sus hermanas. Este testamento provocó violentos conflictos internos (1211-1216) entre Alfonso II y sus hermanas, ya que Alfonso intentó centralizar el poder real y evitar la acumulación excesiva de bienes por parte de la Iglesia y las Órdenes por donde entraban sus hermanas.

El conflicto también generó riñas, aunque menores, con los hermanos restantes, quienes, al darse cuenta de la política centralizadora del hermano, buscaron nuevos apoyos y nuevos honores fuera de Portugal. Estos fueron los casos de Pedro, que consiguió apoyos en Aragón, y consiguió ser, por matrimonio, conde de Urgel, y más tarde, por buena voluntad real, rey de Mallorca; o Fernando, que llegaría a ser conde de Flandes, y que habría acompañado a Berengaria en su viaje a la corte francesa con su tía y hermana de Sancho I, la condesa Teresa de Portugal.

De Francia a Dinamarca 
En el cargo de duquesa de Borgoña, la tía de Berenguela había apoyado la posición de la entonces reina de Francia, Isambur de Dinamarca, que había sido repudiada por su esposo, Felipe II Augusto de Francia. Esta cuestión mereció la discordia del reino con el Papa Celestino III y, a partir de 1198, con el Papa Inocencio III. Teresa autorizó el paso de los nuncios papales (que venían a defender a Isambur) por Borgoña, algo que no habría agradado ni al rey, que había comenzado a desconfiar de la duquesa, ni a su marido, fiel al rey. Esta acción podría incluso haber motivado la separación del duque.

Esta asistencia brindada a la reina puede haberla motivado a ayudar a Teresa a expandir los lazos matrimoniales de la familia real portuguesa al presentar a su hermano viudo, Valdemar (viudo desde 1212) a la sobrina de Teresa, Berenguela, entonces en la corte francesa. Valdemar también se sintió motivado a entablar nuevas relaciones con el poderoso Flandes, donde dominaba la influencia de Teresa, por lo que acordó esta unión, que tuvo lugar en 1214.

Ascensión al trono 
Berenguela encontró cierta resistencia en la gente en cuanto a su aceptación como reina, ya que la primera esposa de Valdemar, Dagmar de Bohemia, era inmensamente popular, siendo rubia y con rasgos físicos nórdicos, a lo que la gente estaba más acostumbrada. Berenguela, una reina del sur, aparece con una belleza con ojos y cabello oscuro como cuervos. Fue bastante difícil para ella ganar popularidad en Dinamarca y no pudo competir con la difunta reina.

El matrimonio de Berenguela coincidió con una época de problemas económicos en Dinamarca, por lo que la gente se vio abrumada por los impuestos. Berenguela habría sido acusada injustamente de provocar el colapso del reino por su gasto, aunque gran parte de estos impuestos se invirtieron en la guerra y no en la reina. Berenguela, a pesar de todo, hizo varias donaciones a iglesias y conventos. En un diploma real emitido en la corte real de Samsø en 1216, Berenguela aparece como testigo de una carta. Con el rescate de Valdemar y su hijo mayor, Valdemar el Joven, del cautiverio en Lyø en 1225, es decir, después de su muerte, el rescate incluía "todo el oro que había pertenecido al ornamento de la reina, con la excepción de la corona, y lo que ella antes de su muerte había dado iglesias y monasterios". Por ello fue la primera reina danesa en usar una corona, que estaba en el inventario de sus pertenencias.

Muerte y posteridad 

Berenguela, después de dar a luz a una niña y tres hombres, murió durante el parto en 1221. Fue enterrada en Ringsted, acompañando a su rival, aunque estaba muerta. Valdemar se uniría a las dos esposas cuando murió en 1241.

A pesar de su mala reputación con el pueblo, la descendencia de Berenguela le demostró al rey que el matrimonio había sido un éxito, y así, para unir definitivamente a las familias reales portuguesa y danesa, casó a su único hijo de su primer matrimonio, Valdemar el Joven, con otra portuguesa, infanta Leonor, hija de Alfonso II de Portugal, en 1229.

Las dos esposas de Valdemar tendrían un papel destacado con el pueblo danés: si la primera, Dagmar, era vista como gentil, piadosa e ideal, Berenguela tenía una imagen más negativa, probablemente por su cabello negro, una rareza en ese país, siendo vista como el estereotipo de la mujer hermosa pero malvada.

Cuando se abrió su tumba por primera vez en 1885, encontraron su cráneo y los huesos delgados de su cuerpo, lo que demuestra la belleza descrita en las leyendas, aparte de que aún se conservaban las espesas trenzas de la reina. Se realizó un retrato a partir del análisis de sus restos, con el fin de intentar encontrar un parecido más perfecto con la realidad.

Descendencia 
De su unión con Valdemar II de Dinamarca nacieron:
 Erico (1216-1250), príncipe heredero en 1231 y rey en 1241, con el nombre de Erico IV; fue decapitado.
 Sofía (1217-2 de noviembre de 1247), se casó en 1225 con el margrave Juan I de Brandeburgo.
 Abel (1218-1252), fue duque de Schleswig en 1231 y rey en 1250, con el nombre de Abel I.
 Cristóbal (1219-1259), duque de Lolland y de Falster en 1231, y rey en 1252, con el nombre de Cristóbal I.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Reinas consortes de Dinamarca del siglo XIII
Infantes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)
Reinas consortes de la casa de Borgoña (Portugal)
Fallecidas por parto

Infantes de Portugal del siglo XII (casa de Borgoña)
Nacidos en Coímbra
Portuguesas del siglo XIII